Extended Versions ist der Titel folgender Musikalben:

 Extended Versions (Deep-Purple-Album), 2000
 Extended Versions (Humble-Pie-Album), 2000
 Extended Versions (Little-Feat-Album), 2000
 Extended Versions (Styx-Album), 2000
 Extended Versions (Ringo-Starr-Album), 2003
 Extended Versions (Stryper-Album), 2003
 Extended Versions (The-Monkees-Album), 2003
 Extended Versions (Great-White-Album), 2004
 Extended Versions (Foreigner-Album), 2005
 Extended Versions (Ted-Nugent-Album), 2005
 Extended Versions (Warrant-Album), 2005
 Extended Versions (Barenaked-Ladies-Album), 2006
 Extended Versions (Benny-Mardones-Album), 2006
 Extended Versions (Cinderella-Album), 2006
 Extended Versions (Krokus-Album), 2006
 Extended Versions (Triumph-Album), 2006
 Extended Versions (Asia-Album), 2007
 Extended Versions (Europe-Album), 2007
 Extended Versions (10,000-Maniacs-Album), 2009
 Extended Versions (Everclear-Album), 2011

Siehe auch:
 Extended Version, Filmfassung mit zusätzlichen Szenen